Welt ():
 Die Welt — немецкая газета.
 Welt — немецкий телеканал.

См. также